Diese Liste führt die Abgeordneten, die nach der Parlamentswahl in Nordkorea 2014 der 13. Obersten Volksversammlung angehören. Das Parlament, das international als Scheinparlament ohne eigene Gestaltungsmacht gilt, setzt sich aus 687 Abgeordneten zusammen.

Siehe auch 
 Liste der Machthaber Nordkoreas

Einzelnachweise 

Nordkorea Oberste Volksversammlung 2014
!
!Abgeordnete der 13. Obersten Volksversammlung